Lenger steht für:

 Lenger (Kasachstan), eine Stadt in Kasachstan
 Friedrich Lenger (* 1957), deutscher Historiker
 Hans-Joachim Lenger (1952–2019), deutscher Philosoph und Hochschullehrer